Score (punteggio o spartito in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Score – album di Paul Haslinger del 1999
 Score: 20th Anniversary World Tour (Score) – album live dei Dream Theater del 2006
 Score – album dei 2Cellos del 2017

Altro 
 Score – in statistica, gradiente del logaritmo della funzione di verosimiglianza
 SCORE – programma notazionale per sistema operativo DOS
 Score – rivista pornografica pubblicata dall'azienda editoriale The Score Group
 Score – film pornografico diretto da Radley Metzger del 1974
 Herb Score (1933-2008) – giocatore di baseball e telecronista statunitense

Pagine correlate 
 The Score